Metze bezeichnet:
 ein altes Maß für das Volumen, siehe Metze (Hohlmaß)
 Schweifmetze, ein Teil eines Geschirres für ein Zugtier
 ein veralteter Begriff für Prostituierte / Hure / Nutte / Dirne („leichtes Mädchen“), siehe auch Prostitution
 mittelhochdeutscher Kosename für Mechthild und Mathilde

Personen:
 Anna Metze-Kirchberg (1907–2004), deutsche Schriftstellerin
 Erich Metze (1909–1952), deutscher Radsportler
 Ingolf Metze (* 1934), deutscher Finanzwissenschaftler
 Karin Metze (* 1956), deutsche Ruderin
Klaus-Rüdiger Metze (* 1946), deutscher Fernsehkorrespondent und Autor
 Verena Metze-Mangold (* 1946), deutsche Soziologin, Publizistin und Präsidentin der deutschen UNESCO-Kommission

Orte:
 Metze (Cottbus), ehemalige Gemarkung auf dem Gebiet der Stadt Cottbus in Brandenburg, gehört heute zum Stadtteil Mitte
 Metze (Niedenstein), Stadtteil von Niedenstein im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen

Siehe auch:
 Mahlmetze
 Metz, eine Stadt im Nordosten Frankreichs
 Metzen (Begriffsklärung)
 Mezze
 Faule Mette